Не́вська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах країн колишнього СРСР.

Невська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Невська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Невська вулиця — колишня назва вулиці Христичівська у місті Дніпро.
Невська вулиця — колишня назва вулиці Вечірня у місті Кам'янське.
Невська вулиця — колишня назва вулиці Захисників Азовсталі у місті Кривий Ріг.
Невська вулиця — колишня назва Нивської вулиці в місті Київ.

Невська вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Невська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Невська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Невська вулиця — вулиця в місті Самара.

Вулиці